Беттега:

 Беттега, Аттилио — бывший итальянский пилот ралли.
 Беттега, Роберто — итальянский футболист, игрок сборной Италии.